Dahmen ist der Name folgender Orte:

 Dahmen, Gemeinde im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern

Dahmen ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Dahmen (* 1939), deutsche Schauspielerin
 Aymen Dahmen (* 1997), tunesischer Fußballtorhüter
 Carl Eduard Dahmen (1800–1883), Bürgermeister der Stadt Aachen
 Finn Dahmen (* 1998), deutscher Fußballtorhüter
 Franz Dahmen (1793–1865), deutscher Genre- und Porträtmaler, Lithograf, Grafiker und Zeichenlehrer
 Günter Dahmen (* 1928), deutscher Orthopäde, Lehrstuhlinhaber und Klinikdirektor in Hamburg
 Hans Dahmen (1929–1989), deutscher Politiker der CDU
 Heinrich Dahmen (1901–1988), deutscher Kommunalpolitiker
 Hermann Josef Dahmen (1910–1991), deutscher Chorleiter und Musikhistoriker
 Jan Dahmen (1898–1957), niederländischer Violinist
 Janosch Dahmen (* 1981), deutscher Arzt und Politiker (Bündnis 90/DIE GRÜNEN)
 Josef Dahmen (1903–1985), deutscher Schauspieler
 Jürgen Dahmen (* 1956), deutscher Musiker und Komponist
 Julia Dahmen (* 1978), deutsche Schauspielerin
 Karl Fred Dahmen (1917–1981), deutscher Künstler
 Karen Dahmen, (* 1988), deutsche Schauspielerin
 Karsten Dahmen (* 1969), deutscher Numismatiker
 Michael Dahmen (* 1981), deutscher Opern- und Konzertsänger
 Otto Dahmen (1826–1896), badischer Landwirt und Politiker
 Peter Dahmen (1647–1736), deutscher Hofkammerrat und Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Rudolf Dahmen (1917–1989), deutscher Journalist und Chefredakteur der Nordsee-Zeitung Bremerhaven
 Tobi Dahmen (* 1971), deutscher Comiczeichner und Illustrator
 Tonny Vos-Dahmen von Buchholz (1923–2005), niederländische Kinder- und Jugendbuchautorin, Übersetzerin
 Udo Dahmen (* 1951), deutscher Musiker
 Ulrich Dahmen (* 1961), deutscher katholischer Theologe, Professor für Alttestamentliche Literatur und Exegese
 

Siehe auch:
 Dahme
 Damen